Значения LSP:

 LSP —  — виртуальный канал, туннель, путь в протоколе MPLS.
 LSP —  — технология "ОС Windows".
 LSP —  — легчайшая суперсимметричная частица.
 LSP —  — принцип подстановки Барбары Лисков.
 LSP —  — протокол языкового сервера
 LSP — белорусский музыкант и одноимённый белорусский музыкальный коллектив.

См. также 
 ЛСП (значения)